Minahasa Utara (deutsch: Nordminahasa) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Utara (Nordsulawesi).

Geographie 
Minahasa Utara ist der nördlichste Regierungsbezirk auf der Hauptinsel Sulawesi. Er erstreckt sich zwischen 1°18′ und 1°53′ n. Br. sowie zwischen 124°44′ und 125°11′ ö. L. Die Hauptstadt Airmadidi liegt im Süden des Bezirks und zählte Mitte 2022 30.992 Einwohner auf 85,72 Quadratkilometer. Landgrenzen bestehen zur autonomen Stadt (Kota) Manado im Westen und zur Kota Bitung im Osten sowie im Süden und Südwesten zum Bezirk Minahasa. Die sonstigen Grenzen (Nordwesten, Norden und Osten/Südosten) sind Seegrenzen zur Celebessee und Molukkensee.

Zum Regierungsbezirk Minahasa Utara gehören 57 Inseln, von denen Bangka, Mantehage und Talisei die größten sind.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk Minahasa Utara wurde Ende 2003 vom nördlichen Teil des Kabupaten Minahasa abgetrennt. Dieser gab dabei 47,5 Prozent seines Territoriums (918,49 von 1932,87 km²) an den neuen Bezirk ab. Zu den ursprünglichen acht Distrikten (Kecamatan) kamen zwei neue hinzu:
 Talawaan durch Abtrennung von Dimembe
 Likupang Selatan durch Abtrennung von Likupang Timur
2022 besteht der Regierungsbezirk Minahasa Utara aus zehn Distrikten, die sich weiter in 125 Dörfer (Desa) untergliedern. Die sechs Dörfer mit urbanem Charakter (Kelurahan) liegen alle im Distrikt Airmadidi, dem Verwaltungszentrum des Bezirks.

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 ( - SP2020) lebten im Regierungsbezirk Minahasa Utara 224.993 Menschen, davon 110.463 Frauen (49,10 %) und 114.530 Männer (50,90 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,02 %.

Mitte 2022 waren 73,40 Prozent der Einwohner Christen (164.242 Protestanten / 15.610 Katholiken), 19,49 % der Einwohner Moslems und 0,09 % Hindus.70,98 Prozent oder 158.818 Personen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 21,20 % waren Kinder und 7,82 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren Mitte 2022 45,59 % ledig; 49,31 % verheiratet; 0,74 % geschieden und 4,36 % verwitwet. Im Jahr 2020 betrug der HDI-Index 73,9 und lag damit über dem Durchschnitt der Provinz (72,93).

Weblinks 

 Peta Administrasi Kabupaten Minahasa Utara — Karte 1:110.000 (2015)
 mannigfaltige Publikationen als PDF auf der Statistikseite des Kabupaten Minahasa Utara (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Utara